Das OEC Taipei WTA Ladies Open 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh als Teil der WTA Challenger Series 2013. Die zweite Ausgabe des 2012 eingeführten Turniers fand vom 2. bis 10. November 2013 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die Französin Kristina Mladenovic und im Doppel die Taiwanerin Chan Hao-ching sowie Kristina Mladenovic.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den OEC Taipei WTA Ladies Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einziehen, erhalten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2013 fand vom 2. bis zum 3. November 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

2013
WTA Challenger Series 2013